Beöthy István (1882–1979) római katolikus pap, prépost
 Beöthy István (1897–1962) szobrász, konstruktőr